Clyde Lucas (bandleider) (1901-?), Amerikaanse bigbandleider
 Clyde Lucas (drummer), Jazzdrummer
 Clyde Lucas (componist), Amerikaanse componist en filmregisseur